Флікер може значити:
 Флікер — суб'єктивне сприйняття людиною коливань світлового потоку штучних джерел освітлення, викликаних коливаннями напруги в електричній мережі, що живить ці джерела.
 Флікер — маленький значок або наклейка, що відбиває світло в темряві і допомагає швидше побачити пішохода в нічний час.
 Flickr — фотосервіс порталу Yahoo!.